Nacionalni park Nyanga, Zimbabve
 Nyanga (provincija), Gabon
 Nyanga (D.40) jezici